Murder by the Book (), téléfilm anglo-canadien de Lawrence Gordon Clark, diffusé en 1986 ;
 Murder by the Book (), téléfilm américano-canadien de Mel Damski, diffusé en 1987.

Homonymie de titre